Lendlmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Lendlmayr von Lendenfeld OSB (1666–1707), salzburgischer römisch-katholischer Geistlicher und von 1702 bis 1707 Abt der Benediktinerabtei St. Blasius zu Admont
 Robert Lendlmayer von Lendenfeld (1858–1913), österreichischer Zoologe und Alpinist